Вулиця Польова́ — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.



Сучасні вулиці 
 Польова вулиця — вулиця в місті Калуш.
 Польова вулиця — вулиця в місті Київ, Дарницький район.
 Польова вулиця — вулиця в місті Київ, Деснянський район.
 Польова вулиця — вулиця в місті Київ, Солом'янський район
 Вулиця Польова — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Польова — вулиця в місті Ужгород.

Колишні вулиці 
 вулиця Польова (Черкаси, до 1961) → вулиця Першотравнева (Черкаси, до 2016) → вулиця Героїв Холодного Яру
 вулиця Польова (Черкаси, до 1967) → вулиця Рябоконя (Черкаси, до 2016) → вулиця Симиренківська

Вулиці